Le mot tympan peut avoir plusieurs significations :
 en anatomie, et plus particulièrement en oto-rhino-laryngologie (ORL) :
 le tympan est, chez les vertébrés, la membrane qui transmet les vibrations de l'air aux osselets de l'oreille moyenne ;
 le tympan est, chez les invertébrés, une membrane servant à détecter les sons, et apparue de manière indépendante chez plusieurs groupes d'insectes ;
 en architecture :
 le tympan est une pièce de remplissage d'une voûte. Il est encore défini comme la partie pleine située entre le cintre d'une porte et le linteau.
 le tympan est le mur servant à maintenir les terres de remblai des voûtes d'un pont.
 en imprimerie :
 sur les presses à bras typographiques, et parfois lithographiques, traditionnelles, le tympan est un volet mobile qui recevait la feuille de papier à imprimer.
 en mécanique, tympan peut désigner :
 dans une machine de levage, une roue creuse dans laquelle un ou plusieurs hommes marchent pour la faire tourner (voir roue de carrier);
 en hydraulique une roue à pales hélicoïdales pour écoper/lever l'eau (à énergie éolienne ou motrice).
 en musique le tympan peut désigner :
 le tympanum un instrument de musique de la famille du tambour, tambourin des prêtres de Cybèle en particulier. (wiktionnaire)
 le tympanon un instrument de musique à cordes frappées de la famille des cithares sur table qui se présente sous la forme d'une caisse trapézoïdale, cordes tendues sur table d'harmonie frappées à l'aide de mailloches. (wiktionnaire)
 nota bene : tympanum ne doit pas être redirigé vers tympanon mais vers Tambour de basque (cf. wiktionnaire)

Notes et références